Con il termine Missaglia possiamo intendere:

Missaglia – comune della provincia di Lecco
Missaglia – celebre famiglia di armaioli milanesi del XV secolo
Quartiere Missaglia – quartiere di Milano
Ennio Missaglia – fumettista italiano